

Кирилово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.
 Кирилово () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Єлхово.